Бонна — многозначный термин.

 Бо́нна ( — няня) — другое название гувернантки.

Топоним 
 Бонна — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен.
 Бонна — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен.

Персоналии 
 Бонна Люксембургская (1315—1349) — герцогиня Нормандии, графиня Анжу и Мэна.
 Бонна, Леон Жозеф Флорантен (1833—1922) — французский живописец и коллекционер.
 Бонна, Феликс (1921—2013) — французский бобслеист.

См. также 
 Бона

Примечания